Za Lojolskega glej Ignacij Lojolski
 Za Loretsko Mater Božjo glej Marija
 Za Lurško Mater Božjo glej Marija

Ladislav I. Ogrski 

|-
| 
| Ladislav
| Beltinci
| Beltinci
| MS
|}

Lambert iz Maastrichta 

|-
| 
| Lambert
| Lancovo
| Radovljica
| LJ
|-
| 
| Lambert
| Male Pece
| Šentvid pri Stični
| LJ
|-
| 
| Lambert
| Pristava nad Stično
| Stična
| LJ
|-
| 
| Lambert
| Rut
| Podbrdo
| KP
|-
| 
| Lambert
| Skomarje
| Skomarje
| MB
|-
| 
| Lambert
| Šentlambert
| Šentlambert
| LJ
|-
| 
| Lambert
| Zalog
| Goriče
| LJ
|}

Lenart 

|-
| 
| Lenart
| Bača pri Podbrdu
| Podbrdo
| KP
|-
| 
| Lenart
| Bodešče
| Ribno
| LJ
|-
| 
| Lenart
| Bovec
| Bovec
| KP
|-
| 
| Lenart
| Breg ob Kokri
| Preddvor
| LJ
|-
| 
| Lenart
| Brežice
| Brežice
| CE
|-
| 
| Lenart
| Bukovo
| Cerkno
| KP
|-
| 
| Lenart
| Col
| Col
| KP
|-
| 
| Lenart
| Črni Vrh
| Črni Vrh
| LJ
|-
| 
| Lenart
| Dobec
| Begunje pri Cerknici
| LJ
|-
| 
| Lenart
| Dolnje Cerovo
| Kojsko
| KP
|-
| 
| Lenart
| Drevenik
| Kostrivnica
| CE
|-
| 
| Lenart
| Gabrijele
| Tržišče
| NM
|-
| 
| Lenart
| Gorenje
| Studeno
| KP
|-
| 
| Lenart
| Gornji Ig
| Ig
| LJ
|-
| 
| Lenart
| Hrib - Loški potok
| Loški Potok
| LJ
|-
| 
| Lenart
| Jama
| Mavčiče
| LJ
|-
| 
| Lenart
| Jesenice
| Jesenice
| LJ
|-
| 
| Lenart
| Kal
| Semič
| NM
|-
| 
| Lenart
| Kandrše
| Vače
| LJ
|-
| 
| Lenart
| Klenik
| Trnje
| KP
|-
| 
| Lenart
| Koglo
| Šmarjeta
| NM
|-
| 
| Lenart
| Koritno
| Kebelj
| MB
|-
| 
| Lenart
| Krkovo nad Faro
| Fara pri Kočevju
| NM
|-
| 
| Lenart
| Kropa
| Kropa
| LJ
|-
| 
| Lenart
| Krtina
| Dob
| LJ
|-
| 
| Lenart
| Krvava Peč
| Rob
| LJ
|-
| 
| Lenart
| Lenart pri Gornjem Gradu
| Gornji Grad
| CE
|-
| 
| Lenart
| Lenart v Slovenskih goricah
| Lenart v Slovenskih goricah
| MB
|-
| 
| Lenart
| Ljubljana
| Sostro
| LJ
|-
| 
| Lenart
| Mala Ligojna
| Vrhnika
| LJ
|-
| 
| Lenart
| Mislinja
| Št. Ilj pod Turjakom
| MB
|-
| 
| Lenart
| Mozelj
| Mozelj
| NM
|-
| 
| Lenart
| Nemška vas
| Ribnica
| LJ
|-
| 
| Lenart
| Nova Cerkev
| Nova Cerkev
| CE
|-
| 
| Lenart
| Nova vas
| Višnja Gora
| LJ
|-
| 
| Lenart
| Novo mesto
| Novo mesto - Sv. Lenart
| NM
|-
| 
| Lenart
| Novo mesto
| Novo mesto - Sv. Lenart
| NM
|-
| 
| Lenart
| Pivola
| Hoče
| MB
|-
| 
| Lenart
| Plat
| Mežica
| MB
|-
| 
| Lenart
| Podgorci
| Sv. Lenart - Podgorci
| MB
|-
| 
| Lenart
| Pšajnovica
| Češnjice
| LJ
|-
| 
| Lenart
| Ptujska Gora
| Ptujska Gora
| MB
|-
| 
| Lenart
| Pungert
| Šentvid pri Stični
| LJ
|-
| 
| Lenart
| Ravno
| Raka
| NM
|-
| 
| Lenart
| Ribnica na Pohorju
| Ribnica na Pohorju
| MB
|-
| 
| Lenart
| Rodež
| Šentjurij - Podkum
| LJ
|-
| 
| Lenart
| Spodnja Branica
| Štanjel
| KP
|-
| 
| Lenart
| Spodnje Gameljne
| Šmartno pod Šmarno goro
| LJ
|-
| 
| Lenart
| Stara Vrhnika
| Vrhnika
| LJ
|-
| 
| Lenart
| Staro selo
| Kobarid
| KP
|-
| 
| Lenart
| Sveti Lenart
| Sv. Lenart
| LJ
|-
| 
| Lenart
| Sveti Lenart
| Šenturška Gora
| LJ
|-
| 
| Lenart
| Vič
| Dravograd
| MB
|-
| 
| Lenart
| Volče
| Volče
| KP
|-
| 
| Lenart
| Vrh nad Laškim
| Sv. Lenart nad Laškim
| CE
|-
| 
| Lenart
| Vrhnika
| Vrhnika
| LJ
|-
| 
| Lenart
| Zabukovje nad Sevnico
| Zabukovje
| CE
|-
| 
| Lenart
| Zakal
| Stranje
| LJ
|-
| 
| Lenart
| Znojile
| Čemšenik
| LJ
|-
| 
| Lenart
| Žiri
| Žiri
| LJ
|}

Leopold III. Babenberški 

|-
| 
| Leopold
| Loka pri Žusmu
| Žusem
| CE
|}

Leopold Mandić 

|-
| 
| Leopold Mandić
| Ptuj
| Ptuj - Sv. Ožbalt
| MB
|}

Lovrenc 

|-
| 
| Lovrenc
| Bašelj
| Preddvor
| LJ
|-
| 
| Lovrenc
| Beka
| Hrpelje - Kozina
| KP
|-
| 
| Lovrenc
| Bizeljsko
| Bizeljsko
| CE
|-
| 
| Lovrenc
| Brestovica pri Komnu
| Komen
| KP
|-
| 
| Lovrenc
| Brežice
| Brežice
| CE
|-
| 
| Lovrenc
| Bukovica
| Bukovica
| KP
|-
| 
| Lovrenc
| Dolenja vas
| Cerknica
| LJ
|-
| 
| Lovrenc
| Dragomer
| Hrpelje - Kozina
| KP
|-
| 
| Lovrenc
| Erzelj
| Goče
| KP
|-
| 
| Lovrenc
| Gabrovo
| Škofja Loka
| LJ
|-
| 
| Lovrenc
| Gora
| Krško
| NM
|-
| 
| Lovrenc
| Hotavlje
| Trata - Gorenja vas
| LJ
|-
| 
| Lovrenc
| Jezero
| Preserje
| LJ
|-
| 
| Lovrenc
| Juršinci
| Sv. Lovrenc - Juršinci
| MB
|-
| 
| Lovrenc
| Kazlje
| Tomaj
| KP
|-
| 
| Lovrenc
| Kokrica
| Kokrica
| LJ
|-
| 
| Lovrenc
| Kolovrat
| Kolovrat
| LJ
|-
| 
| Lovrenc
| Kompole
| Sv. Lovrenc nad Štorami
| CE
|-
| 
| Lovrenc
| Libušnje
| Kobarid
| KP
|-
| 
| Lovrenc
| Lokavec
| Lokavec
| KP
|-
| 
| Lovrenc
| Lovrenc na Dravskem polju
| Sv. Lovrenc na Dravskem polju
| MB
|-
| 
| Lovrenc
| Lovrenc na Pohorju
| Lovrenc na Pohorju
| MB
|-
| 
| Lovrenc
| Luče
| Luče ob Savinji
| CE
|-
| 
| Lovrenc
| Metni Vrh
| Sevnica
| CE
|-
| 
| Lovrenc
| Močle
| Šmarje pri Jelšah
| CE
|-
| 
| Lovrenc
| Obrh pri Dragatušu
| Dragatuš
| NM
|-
| 
| Lovrenc
| Okroglice
| Razbor pod Lisco
| CE
|-
| 
| Lovrenc
| Orehek
| Matenja vas
| KP
|-
| 
| Lovrenc
| Pivka
| Pivka
| KP
|-
| 
| Lovrenc
| Podčetrtek
| Podčetrtek
| CE
|-
| 
| Lovrenc
| Podsabotin / Podsednica
| Kojsko
| KP
|-
| 
| Lovrenc
| Polhov Gradec
| Polhov Gradec
| LJ
|-
| 
| Lovrenc
| Pregarje
| Hrušica
| KP
|-
| 
| Lovrenc
| Prelesje
| Dole pri Litiji
| NM
|-
| 
| Lovrenc
| Raka
| Raka
| NM
|-
| 
| Lovrenc
| Semič
| Semič
| NM
|-
| 
| Lovrenc
| Spodnje Koseze
| Brdo
| LJ
|-
| 
| Lovrenc
| Stranice
| Stranice
| MB
|-
| 
| Lovrenc
| Stranski Vrh
| Polšnik
| LJ
|-
| 
| Lovrenc
| Studeno
| Studeno
| KP
|-
| 
| Lovrenc
| Sveti Lovrenc
| Prebold
| CE
|-
| 
| Lovrenc
| Šentlovrenc
| Šentlovrenc
| NM
|-
| 
| Lovrenc
| Šlovrenc
| Šlovrenc
| KP
|-
| 
| Lovrenc
| Tepe
| Polšnik
| LJ
|-
| 
| Lovrenc
| Veliki Osolnik
| Rob
| LJ
|-
| 
| Lovrenc
| Vuhred
| Vuhred
| MB
|-
| 
| Lovrenc
| Zabreznica
| Breznica
| LJ
|-
| 
| Lovrenc
| Zalošče
| Dornberk
| KP
|-
| 
| Lovrenc
| Žalna
| Žalna
| LJ
|-
| 
| Lovrenc
| Željne
| Kočevje
| NM
|}

Lucija 

|-
| 
| Lucija
| Dole pri Polici
| Polica
| LJ
|-
| 
| Lucija
| Dražgoše
| Dražgoše
| LJ
|-
| 
| Lucija
| Kal
| Ambrus
| NM
|-
| 
| Lucija
| Logaršče
| Most na Soči
| KP
|-
| 
| Lucija
| Lucija
| Lucija
| KP
|-
| 
| Lucija
| Mišji Dol
| Primskovo na Dolenjskem
| LJ
|-
| 
| Lucija
| Most na Soči
| Most na Soči
| KP
|-
| 
| Lucija
| Plavje
| Škofije
| KP
|-
| 
| Lucija
| Senuše
| Leskovec pri Krškem
| NM
|-
| 
| Lucija
| Skaručna
| Vodice
| LJ
|-
| 
| Lucija
| Studenice
| Studenice
| MB
|-
| 
| Lucija
| Vitovlje
| Osek
| KP
|-
| 
| Lucija
| Zadnja vas
| Begunje na Gorenjskem
| LJ
|}

Luka 

|-
| 
| Luka
| Grčarevec
| Planina pri Rakeku
| LJ
|-
| 
| Luka
| Spodnje Prapreče
| Brdo
| LJ
|-
| 
| Luka
| Tremerje
| Buče
| CE
|}

Seznami cerkva v Sloveniji